Werner Haase (arts) (1900-1950), een Duits chirurg en een van de behandelende artsen van Adolf Hitler
 Werner Haase (politicus) (1922-2002), een Duits politicus (SPD)
 Werner Haase (langlaufer) (1934-2014), een Duits langlaufer

Zie ook
 Werner Haas (doorverwijspagina)